Audi F103, auto van het merk Audi
 Fietssnelweg F103 van Lier naar Herentals in België